Serednje (ukrainisch ; russische Entsprechung Sredneje/Среднее) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Serednje

 Serednje (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Serednje (Chorol), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol
 Serednje (Radywyliw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw
 Serednje (Pidhajzi), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi
 Serednje (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka